Шеврёз — французский аристократический род, а также город.

 Шеврёз — старинный французский город на речке Иветт, коммуна департамента Ивелин (Иль-де-Франс).
 Герцог де Шеврёз — французский аристократический титул.

Персоналии 
 Клод, герцог де Шеврёз (1578—1657) — пэр Франции (1611).
 Шеврёз, Мария де Роган (1600—1679) — представительница высшей французской аристократии.
 Шеврёз, Шарль-Поль д’Альбер (1783—1839) — французский государственный деятель.